Пуртово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пуртово — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Пуртово — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.
 Пуртово — упразднённая деревня в Советском районе Кировской области.

См. также 
 Пуртова (значения)